Вержби́цький — прізвище.

 Вержбицький Аркадій (близько 1861 — після 1932) — педагог, журналіст, етнограф.
 Вержбицький Богдан Володимирович (*1947) — радянський і український кінооператор і сценарист.
 Вержбицький Василь Гаврилович (1906—1984) — російський історик, директор Державного історичного музею в Москві.
 Вержбицький Віктор Олександрович (1959, Ташкент) — російський актор театру та кіно.
 Вержбицький Григорій Опанасович (1875, Летичів — 1942, Китай) — генерал-лейтенант (1919).
 Вержбицький Жан Матвійович (1932) — архітектор.
 Вержбицький Людвиг (1834—1912) — архітектор, мистецтвознавець і громадський діяч.
 Вержбицький Павло Андрійович — полковник Армії УНР.
 Вержбицький Федір Михайлович (1846—1919) — архітектор.

Див. також 
 Вербицький
Прізвища